Donoso puede referirse a:

 Donoso, apellido.

También, puede referirse a los siguientes topónimos:

 El distrito de Donoso, es una de las divisiones que conforma la provincia de Colón, situado en la República de Panamá.

También, puede referirse a los siguientes Liceos o Colegios:

 Internado Nacional Femenino Carmela Silva Donoso, Conocido como INF, es una institución educativa de Ñuñoa, Chile, fundada en año 1898 y fue el primer colegio con sistema de internado femenino en dicho país.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes grupos musicales:

 Teleradio Donoso, una banda chilena de indie rock y pop rock formada en 2005 y separada el 2009.
Estos también hicieron un álbum con el mismo nombre llamado Teleradio Donoso.

Además puede referirse a los/el siguiente premios o condecoraciones:
 Premio José Donoso, es un galardón anual otorgado a un destacado escritor en los géneros de poesía, narrativa, teatro o ensayo latinoamericano.

Además, puede referirse a las siguientes personalidades:

 Julio T. Donoso (1894-1981), fue un diplomático, abogado y escritor ecuatoriano, erudito de la ciencia social y política del Ecuador.
 Mauro Donoso (n. 1971), es un exfutbolista chileno. 
 Marcela Donoso (n. 1977), es una pintora chilena, perteneciente al movimiento "Realismo Mágico".
 Guillermo Donoso (1915-1996), fue un abogado y político liberal chileno. 
 Roberto Donoso-Barros (1921-1975), fue un científico chileno, investigador importante de los herpetozoos de Chile y de otros países de Sudamérica.
 Alberto R. Donoso (1907-1978), fue un Obispo y Arzobispo de Puerto Montt.
 Amelio C. Donoso (1880-1947), abogado y político chileno.
 Francisco de Paula Donoso (1807-1888), político] y abogado chileno
 José B. Donoso (1778-1850), fue un político chileno.
 Juan de la Cruz Donoso (1805-1859), político y periodista chileno.
 Catalina P. Donoso (n. 1956), es una abogada, politóloga, empresaria y política chilena, exministra de Estado del Gobierno del presidente Sebastián Piñera.
 José Cox Donoso (n. 1973), es un ingeniero comercial y empresario chileno.
 Juan L. Donoso (n. 1985), es un futbolista chileno.
 Paz I. Donoso (1931-2010), fue una actriz chilena.
 Clarende A. Donoso (n. 1975), es un exfutbolista chileno
 Manuel Donoso (n. 1936), jugador de baloncesto argentino.
 Justo Donoso (1800-1868), fue un profesor, periodista, político y eclesiástico chileno. 
 Jorge G. Donoso (1882-1949), obrero y político radical chileno 
 Emilio Romero (1899-1993), historiador, narrador y ensayista peruano.
 Jorge R. Donoso o "Firulete" (1929-2015), destacado humorista de radio y televisión chileno.
 Javier F. Donoso (n. 1996), es un futbolista chileno que juega de Delantero en Everton de Viña del Mar.
 Adriana Z. Donoso (1963-2008), cineasta y gestora cultural chilena.